Miejscowości w USA:
 Mount Carmel – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Mount Carmel – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Wabash
 Mount Carmel – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Mount Carmel – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Mount Carmel – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Mount Carmel – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie McCormick
 Mount Carmel – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hawkins
Gminy w USA:
 Mount Carmel (ang. Mount Carmel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Mount Carmel (ang. Mount Carmel Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland